Домашний чемпионат Великобритании 1921/22 () или «Домашний международный чемпионат 1921/22» () —  тридцать четвёртый розыгрыш Домашнего чемпионата, футбольного турнира с участием сборных четырёх стран Великобритании (Англии, Шотландии, Уэльса и Ирландии). Победу в турнире во второй раз подряд одержала сборная Шотландии.

Турнир начался 22 октября 1921 года в Белфасте, когда Ирландия сыграла с Англией вничью 1:1. 4 февраля 1922 года Уэльс в Рексеме обыграл Шотландию со счётом 2:1. 4 марта Шотландия в Глазго обыграла Ирландию со счётом 2:1. 13 марта англичане в Ливерпуле победили валлийцев с минимальным счётом 1:0. 1 апреля ирландцы и валлийцы сыграли вничью 1:1. И в решающем матче англичане в Бирмингеме с минимальным счётом уступили шотландцам, которые выиграли Домашний чемпионат.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Победитель

Состав победителей 
  Сборная Шотландии

Бомбардиры 
 3 гола
  
  

 2 гола

Примечания

Ссылки 
 Домашний чемпионат 1921/22 на сайте Englandfootballonline
 Домашний чемпионат 1921/22 на сайте EU-football.info

1922
Футбол в Англии в сезоне 1921/1922
Футбол в Европе в 1921 году
Футбол в Европе в 1922 году